Wyścig Solidarności i Olimpijczyków 2021 – 32. edycja wyścigu kolarskiego Wyścig Solidarności i Olimpijczyków, która odbyła się w dniach od 23 do 26 czerwca 2021 na liczącej ponad 741 kilometrów trasie składającej się z 5 etapów i biegnącej z Pabianic do Stalowej Woli. Impreza kategorii 2.2 była częścią UCI Europe Tour 2021.

Etapy

Drużyny

Wyniki etapów

Etap 1

Etap 2

Etap 3

Etap 4

Etap 5

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja punktowa

Klasyfikacja górska

Klasyfikacja młodzieżowa

Klasyfikacja drużynowa

Liderzy klasyfikacji

Bibliografia 
 
 

2021 w polskim sporcie
UCI Europe Tour 2021
2021